Камчатка се може односити на:

 Полуострво Камчатка, које се налази на крајњем истоку Русије;
 Камчатска Покрајина, конститутивни субјект Руске Федерације на простору полуострва Камчатка;
 Камчатска област, историјска област на простору полуострву Камчатка;
 Ријека Камчатка, ријека на полуострву Камчатка;
 Камчатски залив, залив Тихог океана према полуострву Камчатка;
 Камчатка, назив већег броја насеља широм Русије.